Kingsman bezeichnet:

 Kingsman: The Secret Service (Comic) (2012)
 Kingsman (Filmreihe), Agentenfilmreihe
 Kingsman: The Secret Service, Verfilmung des Comics (2014)
 Kingsman: The Golden Circle, Fortsetzung des Films (2017)

Kingsman ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Kingsman (* 1967), neuseeländischer Schwimmer

Siehe auch:

 The Kingsmen, eine ehemalige US-amerikanische Rock-Band
 The King’s Men, der spätere Name der Lord Chamberlain’s Men
 The King’s Man: The Beginning, Film der Kingsman-Reihe